

Persone
Ferdinand Gamper – criminale e assassino seriale italiano
Hans Gamper –  calciatore, dirigente sportivo e imprenditore svizzero naturalizzato spagnolo
Hugo Gamper – politico e avvocato italiano
Martino Gamper – designer italiano
Michael Gamper – presbitero italiano

Altro
Ciutat Esportiva Joan Gamper – campo di allenamento del Futbol Club Barcelona
Trofeo Gamper – trofeo calcistico estivo